

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Sox“ beginnt.

Sox 



Soxh 
 Soxhlet, Franz von (1848–1926), deutscher Agrikulturchemiker und Hochschullehrer

Soxi 
 Soxiyev, Zaurbek (* 1986), usbekischer Ringer